SMS „Otter” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty Kaiserliche Marine:
 SMS „Otter” – kanonierka z lat 70. XIX wieku
 SMS „Otter” – niemiecka kanonierka rzeczna z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich